Johann von Werdenberg ist der Name folgender Personen:

* Johann II. von Werdenberg (* um 1430; † 1486), Bischof von Augsburg
 Johann III. (Werdenberg) (* vor/um 1416; † 1465), Graf von Werdenberg